Rade kan henvise til:

Tyske byer 
Rade (Steinburg) –  by og kommune i Kreis Steinburg i Slesvig-Holsten.
Rade b. Rendsburg – by og kommune i  Amt Eiderkanal i Kreis Rendsborg-Egernførde i Slesvig-Holsten.
Rade b. Hohenwestedt – by og kommune i Amt Mittelholstein i Kreis Rendsborg-Egernførde i Slesvig-Holsten.

Navn 
Rade er en serbokroatisk kortform af både Radovan og Radoslav. Personer med navnet:
 Rade Bogdanović − serbisk fodboldspiller.
 Rade Mijatović – montenegrinsk håndboldspiller.
 Rade Prica – svensk fodboldspiller.